O Peto pode referirse a:

O Peto (Begonte), lugar de la parroquia de Felmil, concello de Begonte.
O Peto (Cartelle), lugar de la parroquia de Vilar de Vacas, concello de Cartelle.
O Peto (Chantada), lugar de la parroquia de San Xurxo de Asma, concello de Chantada.
O Peto (Negreira), lugar de la parroquia de Campolongo, concello de Negreira.
O Peto (Villardevós), lugar de la parroquia de Osoño, concello de Villardevós.